— японский продюсер компьютерных игр, работающий в Bandai Namco Entertainment, известен как участник разработки серии игр Ace Combat. Кадзутоки также называют «одной из знаковых фигур в игроиндустрии» за его большой вклад в технологии разработки видеоигр. Кадзутоки в основном занимается играми в жанре симулятор, но никогда не считал их за таковых. Он говорит, что определение «симулятор» слишком скучное, что не сравнимо с его динамичными играми. В 2014 году Казутоки Коно посещал Москву; цель визита в столицу России Коно так и не назвал.

Игры

Примечания 

Продюсеры компьютерных игр
Namco Bandai Holdings